Niels Nielsen er navnet på flere personer:

 Niels Nielsen Brahe (henrettet 1529) – dansk rigsråd
 Niels Nielsen (godsejer) (1636-1708) – dansk godsejer
 Niels Nielsen (handelsmand) (1700-1786) – dansk handelsmand
 Niels Hansen Nielsen (1815-1858) – dansk gårdfæster og politiker, medlem af Den Grundlovgivende Forsamling
 Niels Nielsen (politiker, 1823-1873) – dansk husmand og politiker, medlem af Folketinget
 Niels Henrik Nielsen (1865-1930) dansk cigarfabrikant og politiker, medlem af Folketinget og Landstinget
 Niels Nielsen (matematiker) (1865-1931) – dansk professor i matematik
 Niels Peter Nielsen (politiker, 1871-1948) – dansk typograf og politiker, medlem af Folketinget
 Niels Nielsen (borgmester) (1872-1942) – dansk borgmester og medlem af Landstinget
 Niels Peter Nielsen (politiker, født 1880) – dansk karetmager og politiker, medlem af Folketinget og Landstinget
 Niels Nielsen (geograf) (1893-1981) – dansk professor i geografi
 Niels Nielsen (økonom) (1900-19??) – dansk professor i erhvervsøkonomi
 Niels Åge Nielsen (1913-1986) – dansk modstandsmand, professor i nordiske sprog
 Niels E. Nielsen (1924-1993) – dansk forfatter
 Niels-Aage Nielsen (født 1933) – dansk sparekassedirektør
 Niels Nielsen (roer) (født 1939) – dansk olympisk roer
 Niels Nielsen (løber) – dansk løber
 Nils Kromann Nielsen (født 1971) – dansk fodboldtræner (kvindefodbold)